Koch Bihar ( ; anglisierend auch Cooch Behar) ist ein Ort mit etwa 77.000 Einwohnern im Norden des indischen Bundesstaates Westbengalen. Er ist Verwaltungssitz des Distrikts Koch Bihar.

Koch Bihar war Hauptstadt des früheren Fürstenstaates Cooch Behar.

Weblinks 

 Cooch Behar Municipality (Stadtverwaltung)

Einzelnachweise 

Ort in Westbengalen
Municipality in Westbengalen
Distrikt Koch Bihar